

Cinema 
 La sottile linea rossa (The Thin Red Line) – film del 1964 diretto da Andrew Marton
 La sottile linea rossa (The Thin Red Line) – film del 1998 diretto da Terrence Malick

Letteratura 
 La sottile linea rossa (The Thin Red Line) – romanzo di James Jones del 1962

Musica 
 The Thin Red Line  – album dei Glass Tiger del 1986
 The Thin Red Line  – traccia dell'album Unleash the Beast dei Saxon del 1997
 The Thin Red Line  – album di Hans Zimmer del 1999, colonna sonora del film La sottile linea rossa del 1998

Pagine correlate 
 La sottile linea rossa